Гоцци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гоцци, Гаспаро (1713—1786) — итальянский драматург, старший брат Карло Гоцци.
 Гоцци, Джованни (1902—1976) — итальянский борец, олимпийский чемпион.
 Гоцци, Карло (1720—1806) — итальянский драматург.
 Гоцци, Карло (священник) (1780—1846) — итальянский священник и писатель.
 Гоцци, Патрик (род. 1991) — шведский хоккеист.
 Гоцци, Симоне (род. 1986) — итальянский футболист.